Aardrijkskunde
 Bates (Blega), plaats in de Indonesische provincie Oost-Java
 Bates (Dasuk), plaats in de Indonesische provincie Oost-Java
 Bates City, plaats in de Amerikaanse staat Missouri
 Bates County, county in de Amerikaanse staat Missouri

Media
 Bates Motel (televisieserie), Amerikaanse televisieserie

Muziek
 Big John Bates, Canadese rockband

Onderwijs
 Bates College, liberal arts college in de Amerikaanse staat Maine

Personen met de achternaam Bates
 Alan Bates, Engels acteur
 Barrie Bates, Welsh darter
 Benjamin Bates, Nederlands dj
 Daisy Bates, Ierse journaliste, antropologe en welzijnswerker
 Edward Bates, Amerikaans politicus
 Evan Bates, Amerikaans kunstschaatser
 Florence Bates, Amerikaans actrice
 Gene Bates, Australisch wielrenner
 George Latimer Bates, Amerikaans ornitholoog
 Henry Walter Bates, Brits bioloog
 Jerome Preston Bates, Amerikaans acteur
 Kathy Bates, Amerikaans actrice
 Ken Bates, Engels zakenman
 Matthew Bates, Engels voetballer
 Michael Bates, Engels acteur
 Norman Bates, Amerikaans jazzbassist
 Paddy Roy Bates, Brits activist
 Robert Bates, Amerikaans organist en muziekpedagoog
 Tyler Bates, Amerikaans filmcomponist
 William Horatio Bates, Amerikaans oogarts

Achternaam
Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing